, сокращённо тока — женский профессиональный титул сёги, разыгрываемый в кубке имени мэйдзина Оямы. Учреждён в 1993 году.

С 2008 года титулом Курасики тока непрерывно владела Кана Сатоми, но в 2013 году она уступила титул Томоми Кай.

Основной турнир  каждого сезона проходит в середине года, в нём участвуют все действующие профессиональные сёгистки Японии. Претендентка на титул определяется в сентябре, а финальный титульный матч сезона (из трёх результативных партий) проводится в октябре-ноябре, в Мемориальном музее 15-го пожизненного мэйдзина Ясухару Оямы в городе Курасики — родном городе Оямы. Каждой из сторон на партию даётся по 2 часа основного времени и 1 минута бёёми.

Королева Курасики тока 
Пожизненный титул  даётся за завоевание 5 титулов Курасики тока в сумме. Обладательницы этого титула:
 1-я королева Курасики тока Итиё Симидзу (с 1998 года) и
 2-я королева Курасики тока Кана Сатоми (с 2012 года).

Титульные матчи Курасики тока

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка мэйдзина Оямы Курасики тока

Примечания 

Титулы сёги